Missouri steht für:

 Missouri, Bundesstaat der Vereinigten Staaten
 Missouri River, Fluss in Nordamerika
 Missouri (Volk), indigenes Volk Nordamerikas
 Missouri (Film), Western von Blake Edwards aus dem Jahr 1971
 Missouri (US-amerikanische Band), US-amerikanische Rockband 
 Missouri (deutsche Band), deutsche Elektro-Soul-Band 
 USS Missouri (BB-63), US-amerikanisches Schlachtschiff

Siehe auch:

 U-Bahnhof Missori